Gławanowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Montana
 Gławanowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Pernik